radziecki Główny Zarząd Wywiadowczy
brazylijski port lotniczy São Paulo-Guarulhos